Girolamo Scionti – scultore italiano
 Katia Scionti – cestista italiana
 Renato Scionti – politico italiano
 Silvio Scionti – pianista e docente italiano naturalizzato statunitense